Le quartier Saint-Louis peut faire référence à différents quartiers dont  : 
 Saint-Louis, un quartier de Marseille (France),
 Saint-Louis, un quartier de la ville de Québec (Canada),
 Saint-Louis, un quartier de Versailles (France).

Article connexe
 Quartier de l'Hôpital-Saint-Louis à Paris.